USS Wasp, ha sido el  nombre   utilizado por diez buques de la Armada de los Estados Unidos. 

 El  fue una Goleta mercante llamada originalmente Scorpion adquirida por la armada continental a finales de 1775. a finales de 1777, el Wasp encalló, se incendió, y quedó destruido cuando explotó su santabárbara.
 El  fue una balandra construida en 1806 y asignada en 1807. Este Wasp operó a lo largo de la costa de los Estados Unidos, siendo capturado durante la guerra de 1812, y sirviendo a continuación en la Royal Navy con el  nombre HMS Peacock, y se perdió en los cabos de Virginia en 1813.
 El  fue una goleta construida en 1810. Fue devuelta a sus propietarios en noviembre de 1812. Fue rearmada y modernizada por la US Navy durante el verano de 1813. Se presume que fue vendida tras 1814. 
 El  fue una balandra fletada en el lago Champlain en 1813. fue devuelta a sus propietarios a principios de 1814.
 El  fue una balandra construida en 1813 asignada a comienzos de 1814. El Wasp se perdió aparentemente en una tormenta a finales de noviembre de  1814.
 El , fue originalmente el vapor de ruedas con casco de hierro SS Emma Henry, fue renombrado Wasp en junio de 1865. En 1876 fue declarado inútil para el servicio y fue vendido.
 El , fue un yate a vapor asignado en Nueva York el 11 de abril de 1898. Desde finales de 1898 el Wasp fue usado como buque escuela y herramienta de reclutamiento. Este Wasp fue dado de baja y vendido en 1919.
 El , fue puesto en grada en 1936, y era un portaaviones que participó en combate en la Segunda Guerra Mundial tanto en el Atlántico como en el Pacífico, hasta que fue hundido en acción en septiembre de 1942.
 El , tomó su nombre en honor al anterior Wasp en 1943, y permaneció en activo hasta 1972.
 El  es un buque de asalto anfibio de tipo LHD (Landing Helicopter Dock), líder de su clase, botado en 1989 y actualmente en servicio activo.

Un decimoprimer buque, el , un buque a motor con casco de acero, fue alquilado por la Armada de los Estados Unidos, y realizó tareas de patrulla en 1917, pero nunca llegó a estar incluido en el registro naval de buques. 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos